Mario Piazza (1969) – cestista italiano
 Mario Piazza (1969) – logico e filosofo italiano, professore ordinario della Scuola Normale Superiore